

Toponymie
 Blumberg, ville allemande

Patronymie 
 Baruch Samuel Blumberg (1925-2011), scientifique américain.
 Shirley Blumberg (1949- ), architecte canadienne.
 Stuart Blumberg (1969- ), scénariste, acteur, producteur et réalisateur américain.

Homonymie de patronyme germanique
Patronyme juif